Preclík může být:

 preclík – druh pečiva

příjmení osob
 Mojmír Preclík (1931–2001) – český sochař
 Vladimír Preclík (1929–2008) – český sochař, malíř a spisovatel
 Vratislav Preclík (* 1946) – český strojní inženýr, odborník v logistice a technologickém projektování, znalec odkazu T. G. Masaryka

v kultuře
 Preclík (film) – český film z roku 1964

Rozcestníky - příjmení